Tankougounadié, département du ,
 Tankougounadié, chef-lieu de ce département.